Busiris může znamenat

 Busiris (Dolní Egypt) – velké staroegyptské město v Dolním Egyptě, centrum devátého nomu
 Busiris (Abúsír) – řecké jméno pro Abúsír, staroegyptskou nekropoli asi 25 km JZ od dnešní Káhiry
 Busiris (Afroditopolis) – staroegyptské město v blízkosti Afroditopolis, v desátem nomu v Horním Egyptě
 Búsiris – egyptský král z řecké mytologie, kterého zabil Héraklés

Externí odkazy